Coronado High School es el nombre de varias escuelas en los Estados Unidos de América.

Historia 

La escuela fue nombrada así por Francisco Vázquez de Coronado, un conquistador español, que entre 1540 y 1542 visitó Nuevo México y otras partes del suroeste de lo que ahora son los Estados Unidos. El año escolar abrió en 2001-2002, con su primera graduación en 2002-2003.

Abrió sus puertas en 1961 para cumplir con la Escuela Secundaria, es decir de los grados 9-12, con énfasis en la preparación escolar hacía la escuela preparatoria y profesional, los estudiantes tienen acceso al East Valley Institute of Technology.

Escuelas 
Existen varias escuelas, en varias partes del país con ese nombre, las principales son:

Coronado High School (Henderson, Nevada) 

Es una escuela pública de secundaria localizada en el 1001 Coronado Center Drive en Henderson, Nevada, y forma parte del Distrito Escolar Unificado del Condado de Clark. La escuela ofrece los grados del 9 al 12. La mascota de la escuela es el jaguar, y los colores académicos son el blanco, azul y rojo. Es una escuela pública con más de 3,500 estudiantes, y tiene 114 maestros que imparten clases formalmente.
 Director: Lee Koelliker
 Vicedirectores: Paul Fagone (Actividades/Disciplina), Sam Johnson (Deportes/Instalaciones) y Bob Mars (Currículo)
 Decano: Louis Hendrickx y Marla Kober

Coronado High School (Colorado Springs, Colorado) 

Es la cuarta escuela más antigua del 11 distrito en Colorado Springs, Colorado, está localizada en Mesa Road y Fillmore Street, en una meseta en Colorado Springs, con una vista a Pikes Peak y el Jardín de los Dioses.

Los colores de la escuela son escarlata rojo y oro, y la mascota es el león de montaña. Los estudiantes de Coronado producen un programa de tv para el cuerpo estudiantil, que puede ser descargado desde la página web de la escuela como podcast; Actualmente la escuela compite en el nivel atlético 5-A en todos los deportes excepto en fútbol. Este cambio de 5-A a la división 4-A entró en efecto en la temporada de 2006.

Alumnos famosos 

 Henry Cejudo, Medallista olímpico de oro

Coronado High School (Coronado, California) 

Es una escuela pública de secundaria en Coronado, California. La escuela fue fundada en 1913 y es la única escuela de secundaria en el Distrito Escolar Unificado de Coronado.

En 2008, la escuela fue nombrada National Blue Ribbon School o Escuela Nacional de Listón Azul. CHS fue la única escuela de secundaria en todo el condado de San Diego en ganar el premio, convirtiéndose en la mejor escuela del condado. En 2008, CHS quedó en el puesto 323 en la lista de las "Mejores Escuelas Secundarias" de la revista Newsweek's, de más de 27,000 escuelas públicas. También recibió la designación de New American High Schools en 1998. La escuela ofrece el Programa de Diploma de Bachillerato Internacional.

En 2004, la escuela tenía más de 1000 estudiantes, por lo que la escuela tuvo que poner un límite de estudiantes. Cuenta con el Coronado School of the Arts (CoSA), una de las mejores escuelas de arte público de San Diego, está localizado en el campus de la CHS. CoSA actualmente tiene inscrito a 160 estudiantes, de la cual el 70% viene de las afueras de Coronado. El campus incluye un complejo acuático. Tres estudiantes de Coronado High School jugaron en el equipo de Estados Unidos de Waterpolo en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

Alumnos famosos 

 Alan G. Poindexter - Astronauta de la NASA
 William Witney - Director de películas
 Genai Kerr - Juegos Olímpicos de 2008 en Waterpolo
 Layne Beaubien - Juegos Olímpicos de 2008 en Waterpolo
 Jesse A. Smith - Juegos Olímpicos de 2008 en Waterpolo
 Ken Huff - Ex alineador y ofensiva en Fútbol Americano en la Liga Nacional de Fútbol
 Don Davis - Político
 Nick Reynolds - miembro fundador del The Kingston Trio (clase del 51)
 James Maslow - Cantante/Actor integrante de Big Time Rush

Coronado High School (El Paso, Texas) 

Localizada en el lado oeste de El Paso, Texas, EE. UU., es una escuela pública, dentro del Distrito Escolar Independiente de El Paso. Las escuelas primarias son Morehead Middle School y Lincoln Middle School.

Campus 
Coronado tiene cuatro edificios principales enumerados por números A, B, C, o D. El Edificio D es también conocido como el Freshman Center. Junto con estos edificios, Coronado tiene un nuevo edificios de Bellas Artes, el Quarles Thunderbird Stadium, los campos de softbol, béisbol, fútbol, tenis, una cafetería un edificio agricultural y el gimnasio. Al sur del gimnasio más pequeño se encuentran 19 aulas donde se imparten clases. La oficina administrativa está localizada justo arriba de la entrada principal de la escuela.

Alumnos famosos 

 Alan Culpepper, corredor a distancia
 Rocky Coppinger, pitcher de las Grandes Ligas de Béisbol
 Músicos Omar Rodríguez-López y Cedric Bixler-Zavala de la banda prog-rock The Mars Volta
 Professional Jockey Jerry Bailey

Coronado High School (Lubbock, Texas) 

Es la segunda escuela más nueva del Distrito Escolar Independiente de Lubbock. La mascota de la escuela es un Mustang y los colores de la escuela son el rojo y el oro. Coronado como las otras escuelas en el Distrito Escolar operan en un horario alterno entre "días rojos y oros". La escuela abastece a la parte suroeste de Lubbock, Texas. Los deportes masculinos de la escuela de Coronado son conocidos como los "Mustangs" y los equipos femeninos "Lady Mustangs".

Alumnos famosos 
 Justin Duchscherer, pitcher de la MLB en los Oakland Athletics
 Landon Johnson, un linebacker de la NFL en los Carolina Panthers
 Mark Lanier, abogado
 William McCool, uno de los astronautas muertos en el desastre del Columbia sobre Texas
 Richie McDonald, cantante principal de Lonestar
 Pete Orta, guitarrista de rock cristiano y exmiembro de la banda Petra
 Scott Pelley, Corresponsal de, CBS en "60 minutes"
 Mike Smith, un linebacker de la NFL con los Baltimore Ravens

Coronado High School (Scottsdale, Arizona) 

Es una escuela pública localizada en Scottsdale. La inscripción de la escuela es de alrededor de 1,433 estudiantes inscritos en el año escolar 2005-2006, y venían de las escuelas primaria del Distrito Escolar de Scottsdale. En el verano de 2005, Coronado High School pasó por varias remodelaciones.

Referencias

Enlaces externos 
Sitio web oficial

High Schools de Estados Unidos
Edificios y estructuras de Coronado